Abraham Firkowicz (1786-1874) – karaimski uczony, duchowny, działacz społeczny, literat, archeolog i kolekcjoner starożytnych rękopisów
 Bogusław Firkowicz (1865-1915) – hazzan karaimski, w latach 1910-1915 pełniący obowiązki hachana Karaimów polskich
 Jerzy Firkowicz – polski zawodnik judo, medalista mistrzostw Polski
 Szymon Firkowicz (1897–1982) – karaimski duchowny, pisarz i poeta (pseud. literacki Szafir) zamieszkały na Wileńszczyźnie
 Szymon Firkowicz (1920–1986) – polski inżynier elektronik narodowości karaimskiej